L'Olympiakos Le Pirée est un club de volley-ball féminin grec, fondé en 1930, évoluant au plus haut niveau national. Il s'agit d'une section du club omnisports de l'Olympiakos, basé dans la ville du Pirée.

Historique 
Le club est fondé en 1930.

Palmarès 
 Championnat de Grèce (8)
 Vainqueur : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Finaliste : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 Coupe de Grèce (9)
 Vainqueur :2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Finaliste : 2010

 Challenge Cup
Finaliste : 2017 
Vainqueur : 2018

Saison 2022-2023 

 Notes
1: Jusqu'en février 2023
2: Jusqu'en décembre 2022
3: Depuis janvier 2023
4: Jusqu'en janvier 2023
5: Depuis février 2023
6: Depuis décembre 2022

Saisons précédentes 

 Notes
1: Depuis décembre 2021
2: Jusqu'en décembre 2021
3: Jusqu'en novembre 2021
4: Depuis novembre 2021

Notes
1: Jusqu'en décembre 2020
2: Depuis février 2021

ννννννν

Joueuses majeures

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de volley-ball féminin
 Coupe de Grèce de volley-ball féminin
 Challenge Cup

Liens externes 

 Section volley-ball féminin du site officiel du club www.olympiacossfp.gr 
 Présentation du club du site officiel de CEV (2019) www.cev.eu
 Liste de l'équipe du site officiel du club www.olympiacossfp.gr

Club de volley-ball en Grèce
Olympiakos Le Pirée